Хазянг:

 Хазянг — провинция во Вьетнаме
 Хазянг — город, столица провинции Хазянг